

Personen
 Hubert Latham (1883-1912), Frans luchtvaartpionier
 John Latham (1740-1837), Brits zoöloog

Plaatsen in de Verenigde Staten
 Latham (Illinois)
 Latham (Kansas)

Overig
 Latham (bedrijf), Franse vliegtuigfabriek (Société Latham)
 Latham (plaats), plaats in West-Australië